in de algemene betekenis zoiets als
sociale omgeving
sfeer (gevoel)
 Entourage (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Entourage (film), een Amerikaanse film uit 2015
 Microsoft Entourage, een e-mailclient